Az 1986-os férfi röplabda-világbajnokságot Franciaországban rendezték 1986. szeptember 24. és október 5. között. A világbajnokságon 16 válogatott vett részt. A világbajnokságot az amerikai csapat nyerte, története során először.

Lebonyolítás 
A 16 csapat négy darab négyes csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a negyedik helyezettek a 13–16. helyért játszhattak.

A középdöntőben a csoportkörből továbbjutott csapatok újabb körmérkőzéseket játszottak, de csak azok a csapatok mérkőztek egymással, amelyek a csoportkörben nem találkoztak, és a csoportkörben lejátszott eredményeiket is figyelembe vitték.

A két középdöntő csoportból az első két helyezett jutott az elődöntőbe.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

Helyosztók

A 13–16. helyért

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1986-os női röplabda-világbajnokság

Világbajnokság F
F1986